Shadi est un prénom d'origine arabe (شادي), porté notamment par :

 Shadi Abdessalam (1930-1986), réalisateur et scénariste égyptien.
 Shadi Mar'i (né en 1994), acteur arabo-israélien. 
 Shadi Paridar (née en 1986), la première joueuse d'échecs iranienne à recevoir le titre de Grand maître international féminin.
 Shadi Sadr (née en 1974), intellectuelle iranienne, avocate, essayiste, romancière, journaliste et activiste pour les droits humains.
 Shadi Torbey (né en 1976), chanteur belge d’origine libanaise.
 Shadafarin Ghadirian (née en 1974), dite Shadi Ghadirian, artiste photographe iranienne.

Prénom arabe
Homonymie de prénom